Станке́вич (, ) — польская и белорусская фамилия, образованная от имени Станко ← Станислав.

Известные носители

А 
 Станкевич, Адам (1892—1949) — белорусский католический священник, общественно-политический деятель.
 
 
 
 
 Станкевич, Антоний (1935—2021) — польский римско-католический епископ, ватиканский и куриальный сановник.
 Станкевич, Афанасий Евлампиевич (1834—1881) — русский генерал, участник Крымской войны, военный писатель.

Б 
 Станкевич, Борис Вячеславович (1860—1924) — русский физик, профессор Московского университета.

В 
 Станкевич, Вера Михайловна (1920—2007) — советская балерина, педагог.
 Станкевич, Виктория Владимировна (род. 1990) — российская самбистка, призёр чемпионата России.

Г 
 Станкевич, Гемел Михайлович (1925—1962) — участник Великой Отечественной войны, командир взвода, младший лейтенант, Герой Советского Союза.

З 
 Станкевич, Збигнев (род. 1955) — латвийский прелат, архиепископ Риги.
 Станкевич, Зигмунд Антонович (род. 1951) — доктор юридических наук, заместитель руководителя Информационно-аналитического центра Аппарата Президента СССР (1991).

И 
 
 Станкевич, Игорь Валентинович (род. 1958) — российский и советский военнослужащий, участник боевых действий на территории республики Афганистан, Герой Российской Федерации.

К 
 Станкевич, Константин Болеславович (1917—1980) — советский кинематографист, фронтовой кинооператор Великой Отечественной войны.
 Станкевич, Ксения Сергеевна (род. 1996) — белорусская спортсменка, борец вольного стиля.

М

Н 
 Станкевич, Николай Владимирович (1813—1840) — русский писатель и поэт, публицист, мыслитель. Создатель Кружка Станкевича.

П 
 Станкевич, Павел Станиславович (Павел Васильевич Симонов; 1926—2002) — советский и российский психофизиолог, биофизик и психолог, академик РАН.

Р 
 Станкевич, Ричард (1922—1983) — американский живописец и скульптор, один из пионеров джанк-арта.

С 
 Станкевич, Сергей Борисович (род. 1954) — российский историк и политолог.
 Станкевич, Сильвестр Львович (1866—1919) — генерал-лейтенант, герой Китайского похода 1900 года и Первой мировой войны.

Т 
 Станкевич, Томаш (1904—1940) — польский трековый велогонщик.

Я 
 Станкевич, Ян (1891—1976) — белорусский языковед, историк, политический деятель.
 Станкевич, Ян Станиславович (1860—?) — полковник Русской императорской армии, герой Первой мировой войны, кавалер Георгиевского оружия.

Составные фамилии 
 Ким-Станкевич, Александра Петровна (1885—1918) — революционерка-интернационалистка, первая кореянка-член РСДРП(б).
 Ковтун-Станкевич, Андрей Игнатьевич (1900—1986) — советский военачальник, участник Гражданской, Великой Отечественной, советско-японской войн.

См. также 
 
 
 Кружок Станкевича

Примечания